Krzemienica ist der Name dreier Dörfer in Polen:
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Krzemienica (Czerniewice)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Krzemienica (Słupsk) (ehemals Steinwald, Kreis Stolp)
 in der Woiwodschaft Podkarpackie (Vorkarpaten):
 Krzemienica (Czarna)